Tanggeung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggeung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tanggeung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar